Denumirea de Batak se poate referi la una din următoarele:

 Localități din Bulgaria:
 Batak, un oraș în comuna Batak, regiunea Pazardjik;
 Batak, un sat în comuna Pavlikeni, regiunea Veliko Tărnovo.

 Rasă de cai din Indonezia.